Verdensmesterskabet i håndbold for mænd 2009 var det 21. (indendørs) VM i håndbold. Frankrig vandt guldmedaljerne efter finalesejr over de kroatiske værter. Danmark sluttede på 4. pladsen, efter et nederlag i bronzekampen til Polen.

Slutrunden blev spillet i Kroatien fra 16. januar til 1. februar 2009. Det var første gang, Kroatien var vært for et herre-VM, men landet havde tidligere været vært for et kvinde-VM (i 2003). Det kroatiske landshold havde efter Kroatiens løsrivelse fra Jugoslavien opnået flere store resultater, herunder OL-guld i 1996 og 2004, VM-guld 2003, VM-sølv 1995 og 2005 samt EM-bronze 1994 og EM-sølv i 2008, hvor Kroatien tabte finalen til Danmark.

På baggrund af landsholdets sportslige resultater og det vellykkede kvinde-VM i 2003 tildelte IHF i 2006 Kroatien værtsskabet for VM 2009, på trods af at ingen af hallerne endnu stod klar.

Værtsskabet for VM blev delt mellem seks byer fordelt over hele Kroatien (se oversigt over værtsbyer nedenfor). Der blev spillet i moderne og helt nyopførte haller. VM-finalen blev spillet i hovedstaden Zagreb.

Tyskland gik ind til turneringen som forsvarende mestre efter sejren på hjemmebane ved VM 2007, men måtte, blandt andet efter et nederlag til Danmark i den afgørende puljekamp, nøjes med 5. pladsen.

Kvalifikation 

Slutrunden havde deltagelse af 24 hold. Følgende hold kvalificerede sig til slutrunden.

{| 
| width="110px"|Europa
| width="130px"| 
| width="130px"|Afrika
| width="130px"|Asien
| width="130px"|Panamerika
| width="130px"|Oceanien
|-
|  Kroatien
|  Norge
|  Tunesien
|  Sydkorea
|  Brasilien
|  Australien
|-
|  Tyskland
|  Rusland
|  Egypten
|  Kuwait
|  Argentina
| 
|-
| 
|  Rumænien
|  Algeriet
|  Saudi-Arabien
|  Cuba
| 
|-
|  Frankrig
|  Polen
| 
| 
| 
| 
|-
|  Sverige
|  Serbien
| 
| 
| 
| 
|-
|  Slovakiet
|  Makedonien
| 
| 
| 
| 
|-
|  Spanien
|  Ungarn
| 
| 
| 
| 
|}

Slovakiet og Serbien (som selvstændig nation) kvalificerede sig til en VM-slutrunde for første gang.

Slutrunde

Indledende runde 
De 24 hold blev inddelt i fire grupper med seks hold ved en lodtrækning. Holdene var på forhånd blevet seedet i seks lag med fire hold i hver, og de seks seedningslag havde følgende sammensætning:

Lodtrækningen foregik lørdag den 21. juni 2008 i Zagreb, og den resulterede i følgende gruppeinddeling

Den 15. oktober 2008 offentliggjorde Federación Chilena de Handball (det chilenske håndboldforbund), at Chile skulle deltage i VM-slutrunden ved at overtage Cubas plads i gruppe B.  Dette blev imidlertid hverken bekræftet af PATHF eller IHF, og Cuba deltog som planlagt i slutrunden.

I hver af de fire grupper spillede holdene alle-mod-alle. De tre bedste hold i hver gruppe gik videre til hovedrunden om placeringerne 1-12, mens holdene der sluttede som nr. 4-6 i grupperne, gik videre til President's Cup om placeringerne 13-24.

Hovedrunde 

De 12 hold, som gik videre fra den indledende runde som nr. 1-3 i grupperne, spillede i hovedrunden om placeringerne 1-12. Holdene blev inddelt i to grupper med seks hold, og resultaterne fra kampe mellem hold fra samme indledende gruppe blev overført til hovedrunden. Holdene fra gruppe A og B blev samlet i gruppe I, mens holdene fra gruppe C og D blev samlet i gruppe II.

De to bedste hold i hver gruppe gik videre til semifinalerne. Treerne gik videre til kampen om 5.-pladsen, de to firere spillede om 7.-pladsen, femmerne om 9.-pladsen, mens sekserne måtte tage til takke med kampen om 11.-pladsen.

Placeringskampe

Finalekampe (Split/Zagreb)

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

President's Cup 

De 12 hold, som gik videre fra den indledende runde som nr. 4-6 i grupperne, spillede i President's Cup om placeringerne 13-24. Holdene blev inddelt i to grupper med seks hold, og resultaterne fra kampe mellem hold fra samme indledende gruppe blev overført til President's Cup. Holdene fra gruppe A og B blev samlet i gruppe PC-I, mens holdene fra gruppe C og D blev samlet i gruppe PC-II.

Vinderne i de to grupper gik videre til kampen om 13.-pladsen, toerne til kampen om 15.-pladsen, treerne til kampen om 17.-pladsen, osv.

Placeringskampe

Værtsbyer og arenaer 

{| 
|-
! width="80"|By
! colspan="2" width="200"|Hal
! width="80"|Tilskuerkapacitet
! width="340"|Informationer
|-
| align="center"|Zagreb
| 
| Arena Zagreb
| align="center"|15.200
| Denne hal blev opført til slutrunden som Kroatiens største multihal, hvor RK Zagreb efterfølgende har fået hjemmekampe. Her blev VM-finalen spillet.
|-
| align="center"|Split
|
| Spaladium Arena
| align="center"|12.500
| Denne multihal var ligeledes nyopført. Eftersom håndboldholdet fra Split ikke er blandt topholdene i den kroatiske liga, er hallen efter VM hovedsageligt blevet brugt af basketballholdet KK Split.
|-
| align="center"|Zadar
| 
| Dvorana Krešimir Ćosić
| align="center"|9.000
| Denne hal var ligeledes nyopført. Den er efterfølgende især blevet brugt af basketballholdet KK Zadar, der er blandt Kroatiens bedste.
|-
| align="center"|Osijek
| 
| Dvorana Gradski vrt
| align="center"|5.000
| Ligesom i Zadar var denne hal allerede planlagt og under opførelse, inden Kroatien blev tildelt VM. Den er efterfølgende blevet hjemmebane for håndboldholdet RK Osijek Elektromodul fra den bedste kroatiske liga.
|-
| align="center"|Varaždin
| 
| Gradska dvorana Varaždin
| align="center"|5.000
| Hjemmebanen for RK Varteks Di Caprio var helt nybygget til stævnet. Regionen omkring Varaždin er inden for de fleste sportsgrene repræsenteret i Kroatiens elite.
|-
| align="center"|Poreč
|
| Sportski centar Žatika
| align="center"|3.710
| Poreč ligger midt i Istrien ved Kvarner-bugtens kyst. Hallen, der blev opført til VM-slutrunden, er efterfølgende blevet hjemmebane for håndboldklubben RK Poreč.
|-
| align="center"|Pula
| 
| Dom Športova Mate Parlov
| align="center"|2.300
| Pula er Istriens største by. Arenaen blev opført i 1978 og renoveret i 2003. Den er hjemmebane for håndboldklubben RK Arena.
|}

Kilder / eksterne henvisninger 

 Omfattende optakt til Håndbold VM 2009  
 VM i håndbold 2009   
 Team Handball News: 2009 Mens WC Qualification

Kvalifikationsturneringer 
Afrika
 Det 18. afrikanske mesterskab i håndbold    
Asien
 Det 13. asiatiske mesterskab i håndbold  
Europa
 Europamesterskabet i håndbold 2008
 EHF – Kvalifikationsrunde  
 EHF – Playoff-kampe  
Oceanien
 IHF – Oceania Nations Cup and Men's World Championship Qualifier 
Panamerika
 Panamerikamesterskabet i håndbold 2008

Noter 

2009 (mænd)
Håndbold i 2009